Białołęka (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Głogowski
 Białołęka (Warschau), het meest noordelijke stadsdeel van Warschau